Le nom vient du néerlandais haring, hareng, et du néerlandais ancien vliet, cours d'eau.

Haringvliet est le nom de :
 Haringvliet, un bras de mer entre les îles sud-hollandaise et le Goeree-Overflakkee ;
 Haringvliet, un bassin portuaire, dans le centre de Rotterdam ;
On peut également signaler :
 Haringvlietdam, un barrage entre le Haringvliet et la mer du Nord ;
 Pont du Haringvliet, entre le Hoeksche Waard et le Hellegatsplein ;
 Stad aan 't Haringvliet, un village du Goeree-Overflakkee.

Références 
 

Homonymie de toponyme